Ільченкове — село, Запорізька область, Токмацький район
 Ільченкове — селище, Черкаська область, Городищенський район